

Pessoas
Lionel Strachey
Lytton Strachey
Richard Strachey